Monument voor bombardementsslachtoffers (Ede) - oorlogsmonument in Ede
 Monument voor Bombardementsslachtoffers (Den Helder) - oorlogsmanument in Den Helder
 Monument Bombardement Alexanderkazerne - Den Haag